Ingalls Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ingalls Township (Kansas)
 Ingalls Township (North Carolina)